Seara  steht für:

 Seara (Santa Catarina), eine Gemeinde in Brasilien, Santa Catarina
 Seara (Ponte de Lima), eine Freguesia in Portugal, Município Ponta de Lima
 Seara (Magazin), ein Magazin des Bistums Dili